Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji PTT Thailand Open 2015 nastoupilo pattnáct dvojic; první nasazené měly volný los do druhého kola. Obhájcem titulu byl čínský pár Pcheng Šuaj a Čang Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Pcheng do turnaje nenastoupila. Spoluhráčkou Čangové se stala Čuang Ťia-žung, s níž skončila v úvodním kole na raketách Anastasie Rodionovové a Věry Zvonarevové.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár sester Čan Chao-čching a Čan Jung-žan z Tchaj-wanu, který ve finále zdolal japonsko-thajskou dvojici Šúko Aojamová a Tamarine Tanasugarnová výsledkem 2–6, 6–4 a [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Chao-čching tak získala sedmý a Jung-žan čtrnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  'Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (vítězky)
  Kimiko Dateová /  Alexandra Panovová (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová /  Ajla Tomljanovićová (čtvrtfinále)
  Chan Chin-wei /  Sü I-fan (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Thailand Open (Pattaya)

ATP World Tour 2015